Горноста́й — естественная негеральдическая гербовая фигура. 

Символизировал чистоту, поскольку «маленький этот зверёк до того чистоплотен, что лучше даст себя поймать, чем перейдёт через мокрое и нечистое место, чтобы не замарать своего хорошенького меха». 

В светской живописи горностай символизировал добродетель и целомудрие изображённой модели.

История 
Символика горностая — чистота и постоянство, как нельзя лучше подходит чистоте масти, то есть престижу дворянского рода и ради того, что бы не запятнать его, без колебаний жертвовать своею жизнью.

"Лучше умереть, чем лишиться чести" гласил девиз ордена Горностая, учреждённый в 1483 году Фердинандом Неаполитанским, наподобие ордена Горностая основанного в 1381 году герцогом Британии — Жаном V. Изображение горностая часто сопровождалось девизом Malo mori quam foedari («лучше умру, чем запятнаю себя») или Potius mori quam feodari («лучше смерть, чем позор» — девиз Бретани). 
Святые девы, в особенности Урсула, изображались в мантиях и накидках, отороченных горностаевым мехом.

Блазонирование 

Горностаевый мех издавна служил символом власти, господства и употреблялся для подбивки мантий государей, князей, герцогов и других владетельных лиц, а также в Средние века — для украшения щитов.

Галерея

Примечание 

Горностай в геральдике